Stefan Nilsson kan avse:

 Stefan Nilsson (professor) – född 1946, zoofysiolog vid Göteborgs universitet
 Stefan Nilsson (friidrottare) – född 1954, sprinter
 Stefan Nilsson (kompositör) – född 1955
 Stefan Nilsson (fotbollsspelare) – född 1955
 Stefan Nilsson (politiker) – född 1959, tidigare miljöpartist
 Stefan Nilsson (ishockeyspelare född 1965)
 Stefan Nilsson (ishockeyspelare född februari 1968) – främst i HV71
 Stefan ”Skuggan” Nilsson – född april 1968, ishockeyspelare, främst i Luleå HF
 Stefan "Åttan" Nilsson – född september 1968, ishockeyspelare, främst i Troja-Ljungby och Färjestads BK
 Stefan Nilsson (sportskytt) – född 1990, tävlande i skeet